NOM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nomad River (Papua Nuova Guinea)